Skulscy herbu Korab – polski ród szlachecki
 Skulscy herbu Rogala – polski ród szlachecki
 Skulscy herbu Sas – polski ród szlachecki